Das Campionati Internazionali di Sicilia 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 27. September bis 3. Oktober 2004 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open und in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie das Turnier in Palermo zur Kategorie der International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Nicolás Massú, der dieses Jahr als Setzlistenerster im Viertelfinale gegen Filippo Volandri ausschied. Volandri gab außer gegen Massú auch nur noch im Finale Sätze ab, als er gegen Tomáš Berdych (Nr. 8 der Setzliste) glatt verlor. Für Berdych war es der erste Finaleinzug bei einem Turnier und der erste Titel der erste Titel der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Lucas Arnold Ker und Mariano Hood, traten zusammen erneut an. Ohne einen Satz zu verlieren schlugen sie als Setzlistendritte abermals die Setzlistenersten im Finale, diesmal mit Gastón Etlis und Martín Rodríguez ebenfalls zwei Argentinier. Für Arnold Ker und Hood war es der sechste und letzte gemeinsame Titel. Arnold Ker war das 14. Mal im Doppel erfolgreich, während Hood das 12. Mal einen Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 351.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Palermo